Emperador Fei o Fèidì és un terme per a emperadors xinesos deposats. Es pot referir a:

 Emperador Fei de Jin (342–386, r.365–371)
 Emperador Qianfei de Liu Song (449–465, r.464–465) (Qian significa anterior)
 Emperador Houfei of Liu Song (463–477, r.472–477) (Hou significa posterior)
 Xiao Baojuan, Emperador Fei de Qi del Sud (483–501, r.498–501)
 Emperador Jiemin de Wei del Nord, Emperador Qianfei de Wei del Nord (498–532, r.531)
 Emperador Fei de Qi del Nord (545–561, r.559–560)
 Yuan Lang, Emperador Houfei de Wei del Nord (513–532, r.531–532)
 Emperador Fei de Wei Occidental (???–554, r.554)
 Emperador Fei de Chen (554–570, r.566–568)